El vent que ve del nord - la tramuntana
 El punt cardinal nord

Vegeu també 
 Sa Tramuntana, sector septentrional de Menorca
 Serra de Tramuntana, una serralada de Mallorca que ressegueix gran part de la costa nord.
 Cotxe Tramontana, un cotxe esportiu